— мифический правитель вьетов, первый из хунгвыонгов, основатель династии Хонг-банг на земле, называвшейся Ситькуи и позже переименованной в Ванланг. Считается первым правителем во вьетнамской истории. Согласно Полному собранию исторических записок Дайвьета, Киньзыонг-выонг — отец Лак Лонг Куана.

Личное имя Киньзыонг-выонга — . Тронное имя Киньзыонг-выонга явно происходит от названия местности , находящейся на территории современного Китая (, уезд в городском округе Сяньян, провинция Шэньси). Сам владыка Киньзыонга связан с легендой о дочери повелителя драконов из сборника «Танские новеллы».

Отцом Киньзыонг-выонга был персонаж китайской и вьетнамской мифологии император , прадедом — бог земледелия и медицины Шэнь-нун, матерью — богиня , дочь , владыки озера Дунтинтху.

Вместе с героем , феей Ау Ко, богами  Кинь Зыонг-выонг является героем текстов, изучаемых во вьетнамских начальных школах.

Известное святилище, посвящённое Киньзыонг-выонгу, находится в деревне  в провинции Бакнинь.

Примечания 

Династия Хонг-банг
Мифические долгожители